CDW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Essex County, Caldwell (New Jersey), Stati Uniti
 cdw – è un software da linea di comando di masterizzazione per Linux